Верме́нич () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Верменич, Андрей Андреевич (1897—1979) — украинский советский театральный актёр, народный артист Украинской ССР (1957).
 Верменич, Владимир Николаевич (1925—1986) — украинский советский композитор, хоровой дирижер, педагог; заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1976).
 Верменич, Юрий Тихонович (1934—2016) — историк джаза, музыкальный педагог и критик, переводчик.

Примечания